Lysias est le nom de plusieurs personnes :
 Lysias (440 av. J.-C. - 380 av. J.-C.), orateur attique
 Lysias, commandant de l'armée du roi de Syrie Antiochos IV lors de la bataille de Beth Zur (164 av. J.-C.).
 La Conférence Lysias est une association étudiante fondée en 1992, organisant des concours de plaidoirie. Ses antennes locales sont communément appelées Lysias dans les facultés de droit.

Notes et références